Tobelo (miasto)
 Tobelo (kecamatan)
 Tobelo (lud) 
 język tobelo